Kirchhasel bezeichnet folgende Orte:
Kirchhasel (Hünfeld) in Hessen
Kirchhasel (Uhlstädt-Kirchhasel) in Thüringen